Tito je lahko:

 Josip Broz - Tito, hrvaški politik
 Tito Puente, kubanski jazz glasbenik
 Tito, občina v Italiji
 Tito in jaz (), jugoslovanski komični film iz leta 1992

Glej tudi 

 kraji in mesta poimenovani po Titu
 Tit